

Geografia 
 Ghiacciaio Zalewski – ghiacciaio situato sull'Isola di re Giorgio

Persone 
 Jakub Zalewski – cestista polacco
 Karol Zalewski – velocista polacco
 Krystian Zalewski – siepista polacco
 Nicola Zalewski – calciatore polacco con cittadinanza italiana